Pharnaces (Grieks: Φαρνάκης) is de naam van twee koningen van Pontus
 Pharnaces I (2e eeuw v. Chr.)
 Pharnaces II (97-47 v.Chr.)